Elk est un nom anglais donné à l'élan ou au wapiti.

Toponyme

Pic Black Elk, un sommet de l'État du Dakota du Sud ;
 Elk, une ville du Texas, où s'est déroulé le siège de la communauté des Davidiens en 1993 ;
 Elk, une ville du Kansas.
 Elk, une ville de l'État de Washington.
 Elk, une ville du Wisconsin.
 Elk, une ville du comté de Fresno en Californie.
 Elk, une ville du comté de Mendocino en Californie.
 Elk Plain, une census-designated place située dans le comté de Pierce, dans l'État de Washington.

Ełk, une ville, chef-lieu du gmina d'Ełk (dont un des villages est Ełk POHZ), et du powiat d'Ełk ;

Hydronyme 

 Elk, une rivière du Missouri et de l'Oklahoma, aux États-Unis ;
 Elk, une rivière de l'Oregon, aux États-Unis ;
 Elk, une rivière du Tennessee et de l'Alabama, aux États-Unis ;
 , une rivière de Virginie-Occidentale, aux États-Unis ;
 Elk, une rivière de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Lacs Elk, des lacs de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Lac Elk, un lac de Colombie-Britannique, au Canada.

Sigle 
ELK peut désigner :
 , un langage de programmation ;
 Elk, la suite de logiciels Elasticsearch, Kibana et Logstash appartenant a l'entreprise Elastic, rebaptisée Elastic Stack depuis l'intégration de Beats en 2016.

Organisation 
Elks d'Edmonton,  une équipe de football canadien domiciliée à Edmonton, Alberta (Canada).

Patronyme   
 Ger van Elk (1941-2014), artiste néerlandais.

Référence 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de localités aux États-Unis